Karl von Urach ist der Name folgender Personen:

* Karl Gero von Urach (1899–1981), deutscher Adliger, Chef des Hauses Urach
 Karl Joseph von Urach (1865–1925), deutscher Adliger und Offizier